Belone – personaggio della mitologia greca
 Belone – genere di pesci della famiglia Belonidae